Grandville steht für:
 Grandville, Pseudonym von Jean Ignace Isidore Gérard (1803–1847), französischer Karikaturist
 Grandville (Aube), Gemeinde im Departement Aube in Frankreich
 Grandville (Michigan), Stadt in Kent County, Michigan, USA
 La Grandville, Gemeinde im Département Ardennes in Frankreich

 Cons-la-Grandville (Lothringen, Frankreich), Dorf mit gleichnamigem Schloss 

Siehe auch:
 Granville